The Remarkables bezeichnet
 ein Gebirge in Neuseeland, siehe The Remarkables (Neuseeland)
 eine Band, siehe The Remarkables (Band)